Натуральне число 71
 71 рік до нашої ери
 71 рік нашої ери